Der Hessenpokal 2013 war die 68. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 21. Mai 2013 im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach statt.

Der Pokalsieger erhält das Startrecht zum DFB-Pokal 2013/14. Ist der Pokalsieger bereits über einen der ersten vier Platz der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert, ist der Verlierer des Finals für den DFB-Pokal qualifiziert.

Es dürfen keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen.


Teilnehmende Mannschaften 

 Kickers Offenbach (3. Liga)
 SV Wehen Wiesbaden (3. Liga)
 SV Darmstadt 98 (3. Liga)
 Regionalpokalsieger Darmstadt: Viktoria Urberach (Hessenliga)
 Regionalpokalsieger Frankfurt: FC Bayern Alzenau (Regionalliga)
 Regionalpokalsieger Kassel: KSV Hessen Kassel (Regionalliga)
 Regionalpokalsieger Wiesbaden: FV Biebrich 02 (Verbandsliga)
 Regionalpokalsieger Fulda: SV Buchonia Flieden (Hessenliga)
 Regionalpokalsieger Gießen/Marburg: SSV Langenaubach (Gruppenliga)

Spielplan 
Da die drei hessischen Drittligisten ein Startrecht im Hauptfeld haben, wurde zwischen den sechs Regionalpokalsiegern ein Qualifikationsspiel ausgelost, welches zwischen Gruppenligist SSV Langenaubach und Regionalligist FC Bayern Alzenau am 17. April 2013 ausgetragen wurde. Dieses Spiel konnte Alzenau mit 3:1 nach Verlängerung für sich entscheiden und qualifizierte sich somit für das Viertelfinale gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Weblinks 
 Hessenpokal bei http://www.hfv-online.de

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013